Franciaország
Saint-Genest, település Allier megyében
Saint-Genest, település Vosges megyében